Dan Trachtenberg – regista e sceneggiatore statunitense
 Michelle Trachtenberg – attrice e modella statunitense
 Naum Michajlovič Trachtenberg – regista sovietico